Джан може да се отнася за:
 Даниел Джан (р. 1972), китайски бизнесмен
 Джан Дзъи (р. 1979), китайска актриса
 Емре Джан (р. 1994), германски футболист
 Джан Дъдзян (р. 1946), китайски политик
 Джан Имин (р. 1982), китайски бизнесмен
 Джан Къдзиен (р. 1961), китайски политик
 Сибел Джан (р. 1970), турска певица
 Джан Уансюе (р. 1954), китайски дипломат
 Джан Хън (78 – 139), китайски учен
 Джан Циен (200 – 114 пр.н.е.), китайски пътешественик
 Джан Шуай (р. 1989), китайска тенисистка